Enemies, A Love Story (roman), een roman van Isaac Bashevis Singer uit 1966
 Enemies, A Love Story (film), een op deze roman gebaseerde film uit 1989